Семён Фёдорович

 Семён Фёдорович — князь воротынский
 Семён Фёдорович Алабышев (1512—1544) — воевода
 Семён Фёдорович (XV век) — первый удельный князь Сицкий.